Магнетон Бора — единица элементарного магнитного момента.
 Ядерный магнетон — единица для измерения магнитного момента тяжёлых (ядерных) частиц.
 Магнетон — вымышленное существо в серии игр, манге и аниме «Покемон».
 «Магнетон» — предприятие в Санкт-Петербурге.
 ОАО НПО «Магнетон» — предприятие во Владимире.